Laura Nicolini (n. 1979), pallavolista italiana
 Laura Betiana Nicolini (n. 1975), cestista argentina